O Campeonato Sul-Americano de Clubes de Handebol Masculino foi uma competição continental promovida pela Federação Pan-Americana de Handebol entre 1983 e 2001, em períodos descontinuados. O torneio reunia clubes da América do Sul, sediados no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.

O maior campeão foi o Metodista São Bernardo, que conquistou cinco títulos, além de dois bronzes. Com duas conquistas, as equipes da UFSM e do Sadia também fizeram história; os brasileiros Pinheiros e Concórdia, e os argentinos Villa Ballester, River Plate e Nuestra Señora Luján somam-se a estes no grupo dos campeões, com um título cada.

Ante o domínio brasileiro, alguns semi-profissionais, o torneio perdeu interesse e decidiu-se não o realizar mais. Atualmente disputa-se, desde 2007, o Campeonato Pan-Americano de Clubes de Handebol Masculino, reunindo equipes de todas as Américas

Resultados

Ligações externas 
 

Competições de clubes de handebol da América